Вейк-ан-Зеє 1971 — 33-й міжнародний шаховий турнір, який відбувся 1971 року.

Таблиця

Посилання 
 Інформація про турнір  на офіційному сайті

1971 у шахах